Spears House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Spears House (Greenbrier, Arkansas), NRHP-ID 05000043
 Spears House (Concord, North Carolina), NRHP-ID 89001046